Фрэнсис Хасси Стернхаген (; род. 13 января 1930) — американская актриса.

Биография 
В 1955 году Фрэнсис Стернхаген дебютировала на Бродвее. С тех пор её карьера стала бурно развиваться и она стала довольно популярной актрисой в театрах Нью-Йорка. Актрису несколько раз номинировали на театральную премию «Тони» и два раза она её получала. Самой знаменитой её ролью в театре является мисс Дэйзи в спектакле «Шофёр мисс Дэйзи». Её кинодебют состоялся в 1967 году в фильме «Вверх по лестнице, ведущей вниз». С тех пор она периодически работала в Голливуде, снимаясь в небольших ролях.

Фильмография

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Вассара